Бутринти — албанский топоним. Может означать:
 Бутринти — озеро на юге Албании.
  — канал.
 Бутринти — археологический музей-заповедник на юге Албании.
 Бутринти — национальный парк на юге Албании.